Реднік () — румунське прізвище.

Відомі носії 
 Атанасіе Реднік (1722—1772) — румунський церковний діяч, василіянин, греко-католицький єпископ Фаґараша у 1765—1772 роках.
 Мірча Реднік (*1962) — румунський футболіст, що грав на позиції захисника. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.

Румунські прізвища